Basiceramerus är ett släkte av kvalster. Basiceramerus ingår i familjen Otocepheidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Basiceramerus